Muhammad bin Tughluq (1325-1351), sultan van Delhi uit de Tughluq-dynastie;
Muhammad Shah I (1358-1373), sultan van het Bahmanidenrijk;
Muhammad Shah II (1378-1397), sultan van het Bahmanidenrijk;
Muhammad Shah (sultan van Delhi) (regeerde 1434-1445);
Miran Muhammad Shah II (1566-1576), sultan van Khandesh uit de Faruqidynastie;
Ataullah Muhammad Shah II (1687-1698), sultan van Kedah;
Muhammad Shah (Mogolkeizer) (regeerde 1719-1748), padishah (keizer) van het Mogolrijk;
Mohammad Sjah Kadjar (regeerde 1834-1848), sjah van Perzië;
Jan-Fishan Khan, alias Syed Muhammed Shah (overleden 1863), Afghaans krijgsheer, vocht tegen de Britten.